Hendel kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich Georg Hendel
 Johann Christian Hendel

Robotskapade auktorsförkortningar